Куланды — название населённых пунктов в Казахстане:
 Куланды — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Куланды — село в Каракиянском районе Мангистауской области.
 
 Куланды — полуостров на севере Аральского моря.